L'aéroport Ramon est le nouvel aéroport international de la ville israélienne d'Eilat. Il est situé dans la vallée de Timna (sud d’Israël) et sa mise en service complète est prévue pour mars 2019. Il va remplacer l'actuel aéroport de la ville d'Eilat, aujourd'hui désaffecté, en complément de situé à Ovda.

Il est nommé en hommage à Ilan Ramon et à son fils Assaf Ramon. Le père, après une carrière de pilote de chasse dans les forces aériennes israéliennes, a été le premier astronaute israélien mais est mort tragiquement lors de l'accident de la navette Columbia en 2003. Son fils a fait également une carrière de pilote de chasse et est mort également tragiquement lors du crash de son appareil F-16 en 2009.

Situation 

L'aéroport Ramon est situé à  au nord d'Eilat, près de . Le nouveau bâtiment devait ouvrir pour début 2018, mais le chantier connait du retard.

Statistiques

Compagnies et destinations 

Édité le

Notes et références 

Ramon
Ramon